Augusto Baccin (1914-1998) – architetto e urbanista italiano
 Dario Baccin (1976) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano